Sobota (Neder-Silezië) is een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
 Sobota (Groot-Polen) is een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen.
 Sobota (Łódź) is een plaats in het Poolse woiwodschap Łódź.